Чиче́рино — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Чичерино — село в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Чичерино — посёлок в Грибановском районе Воронежской области.
 Чичерино — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Чичерино — посёлок в Красносулинском районе Ростовской области.
 Чичерино — деревня в Мордовском районе Тамбовской области.
 Чичерино — посёлок в Тамбовском районе Тамбовской области, упразднён в 2017 г.
 Чичерино — деревня в Токарёвском районе Тамбовской области.

Украина 
 Чичерино — до 2016 года название села Новоапостоловка в Волновахском районе Донецкой области.

См. также 
 Чичерин